Hauch des Todes bezieht sich auf
 Tatort: Hauch des Todes
 James Bond 007 – Der Hauch des Todes

Siehe auch:
 Der Hauch des Todes (Begriffsklärung)